Mars:
 Mars — американская продовольственная компания, производитель продуктов питания.
 Mars (батончик) — шоколадный батончик.
  — 15-томная манга Сорё Фуюми. Издавалась с 1996 по 2000 год.
 Mars (альбом Marselle) — дебютный студийный альбом хип-хоп-группы Marselle, выпущен в 2008 году.

 Сокращения
 MARS (криптография) — алгоритм шифрования, разработанный компанией IBM.
 MARS (протокол) () — сетевой протокол
 M.A.R.S. — хэви-металл группа.
 MARS (, Среднеатлантический региональный космопорт) — коммерческий космодром, занимающий южную часть территории принадлежащего НАСА Центра полётов Уоллопс.
 MARS (ускоритель) () — проект источника синхротронного излучения на базе многооборотного ускорителя-рекуператора.
 Cisco MARS () — система мониторинга и реагирования на угрозы безопасности компании Cisco Systems.

 Обозначения
 ITL MARS () — комбинированный прицел для стрелкового оружия, разработанный израильской компанией ITL Optronics

См. также

Примечания